Lena Hellström kan syfta på:

* Lena Hellström (1941–2003), svensk sångerska
 Lena Hellström (1952–2019), svensk fotograf, författare och bildkonstnär